SLC12A6 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 150 амінокислот, а молекулярна маса — 127 617.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, зокрема калію, симпортний транспорт, альтернативний сплайсинг.
Білок має сайт для зв'язування з калію.
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Мутації гену, що кодує цей білок, виявлені при синдромі Андерманна.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки